Storge 2 é uma banda brasileira de música cristã contemporânea. Já participou de gravações ao vivo com o Adoração & Adoradores. O grupo foi indicado ao Troféu Talento em 2009 e ao Troféu Promessas em 2012.

O disco mais recente da banda é Incomparável, lançado em 2016, de forma independente.

Discografia
 2008: Meu Mundo
 2011: Tudo Novo
 2015: Novo Tempo - Vol. 2
 2016: Incomparável

Grupos musicais cristãos
Bandas formadas em 2008
Bandas de São Paulo (estado)